Мео () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мео, Антониетта (1930—1937) — итальянская девочка, которая может стать самой юной святой в истории Римско-Католической Церкви.
 Мео, Тони (род. 1959) — английский бывший профессиональный игрок в снукер. Другое 
 Мео — вдающиеся в Амур мыс, один из пунктов восточной линии порта Николаевск-на-Амуре.
 Мео-арена — многоцелевая крытая арена в Лиссабоне (Португалия).
 Мео — один из народов Индии.

 См. также 
 Мяо — группа народов в южном Китае, северном Вьетнаме, Лаосе, Таиланде, Мьянме общей численностью около 11 млн чел.